Gänswiesengraben ist ein Gewässername:

 Gänswiesengraben oder Gänswiesenbach oder Bach von Erzhausen, linker Zufluss des Hegbachs gegenüber Mörfelden, Stadt Mörfelden-Walldorf, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Gänswiesengraben (Waldangelbach), rechter Zufluss des Waldangelbachs am Ortsende von Waldangelloch, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gänswiesenbach